Alby (Ånge), plaats in de Zweedse gemeente Ånge
Alby (Norrtälje), plaats in de Zweedse gemeente Norrtälje
Alby (Öland), een gehucht op het Zweedse eiland Öland
Alby (metrostation), een metrostation op de rode lijn van de Metro van Stockholm.
Alby-sur-Chéran, een gemeente/plaats in het Franse departement Haute-Savoie